Bartnik ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Bartnik (* 1949), deutscher Biathlet
 Robert A. Bartnik (* 1956), australischer Mathematiker
 Wojciech Bartnik (* 1967), polnischer Boxer